Bennie Alders (1944), Nederlandse voetballer
 Hanny Alders (1946-2010), Nederlandse schrijfster
 Hans Alders (1952), Nederlandse politicus

Zie ook 
 Alder (doorverwijspagina)
 Albers (doorverwijspagina)
 Albers (achternaam)